Монс Хедберг (; 14 декабря 1993 года, Болльнес, Швеция) — шведский сноубордист, выступающий в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл. Обладатель Большого хрустального глобуса в акробатических дисциплинах (2013/2014) и малого глобуса в слоупстайле (2013/2013). Победитель и призёр этапов Кубка мира.

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль FIS

Сноубордисты Швеции
Обладатели Кубка мира по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года